

Cinema 
 A Place in the Sun – film del 1914 diretto da Ernest G. Batley
 A Place in the Sun – film del 1916 diretto da Laurence Trimble
 A Place in the Sun – film del 1917 diretto da Lawrence C. Windom
 Un posto al sole (A Place in the Sun) – film del 1951 diretto da George Stevens

Musica 
 A Place in the Sun – singolo dei The Shadows del 1966
 A Place in the Sun – singolo di Stevie Wonder del 1966, dall'album Down to Earth
 A Place in the Sun – album di Pablo Cruise del 1977
 A Place in the Sun – album dei Lit del 1999
 A Place in the Sun – album di Tim McGraw del 1999

Teatro
A Place in the Sun – lavoro teatrale del 1918 di Cyril Harcourt